Rothschild kan som auktorsförkortning betyda:

 Jules Rothschild (1838–1900, Rothsch.), Fransk botaniker
 Lionel Nathan de Rothschild (1882–1942, L.N.Rothsch.), Brittisk botaniker
 Lionel Walter Rothschild (1868–1937), Brittisk entomolog och zoolog
 Miriam Louisa Rothschild (1908–2005), Brittisk entomolog
 Nathaniel Charles Rothschild (1877–1923), Engelsk entomolog

Auktorsförkortningar